Полуостров
 Полуострова (альбом)